Хурэлбаатарын:

 Хурэлбаатарын Хаш-Эрдэнэ (род. 1983) — монгольский лыжник.
 Хурэлбаатарын Цэнд-Аюуш (род. 1992) — монгольский футболист.